A Pair of Boots – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
A Pair of Boots – cortometraggio del 1912 diretto da Charles H. France